George Hayes peut désigner :

 Sir George Hayes (1805–1869), juriste britannique
 George "Gabby" Hayes (1885–1969), acteur américain
 George Hayes (1888–1967), acteur de théâtre et de film britannique
 George Hayes (1914–1987), juge de ligne canadien de hockey sur glace.
 George W. Hayes (1847–1933), ancien esclave et homme politique en Ohio
 George Edward Chalmer Hayes (1894–1968), avocat américain et défenseur des droits civils
 George Hayes (1908–1984), footballeur gallois

Voir aussi

George Hays
George Hay